Книга об охоте:

 Книга «Об охоте» (II век) — древнего грека Арриана.
 «Книга об охоте» (после 1337) — испанца Хуана Мануэля.
  — француза Гастона де Фуа.
 «Книга об охоте на мелкую дичь» (1966) — испанского прозаика Делибес, Мигеля Делибеса.